Scarchilli ist der Familienname folgender Personen:
 Alessio Scarchilli (* 1972), italienischer Fußballspieler
 Claudio Scarchilli (1924–1992), italienischer Stuntman und Schauspieler
 Sandro Scarchilli (1934–1999), italienischer Schauspieler